Iglo kan syfta på:

Igló – det ungerskspråkiga namnet för en stad i regionen Košice i östra Slovakien, se Spišská Nová Ves
Iglo  – stavningsvariant för en kupolformad snöhydda, se Igloo
Iglo (företag) – ett livsmedelsföretag
Igloo Cola – en glass från GB

Se även
Iglau – en stad i Tjeckien
Igloon – en idrottshall i Falkenberg